Tre racconti (Trois contes) – raccolta di racconti di Gustave Flaubert pubblicata nel 1877. Ne fanno parte:
 Un cuore semplice (Un coeur simple)
 La leggenda di san Giuliano l'ospedaliere (La légende de Saint Julien l’Hospitalier)
 Erodiade (Hérodias)
 Tre racconti  – raccolta di racconti di Tommaso Landolfi pubblicata nel 1964. Ne fanno parte:
 La muta
 Mano rubata
 Gli sguardi
 Tre racconti (Die drei Erzählungen) – raccolta di racconti di Carl Sternheim pubblicata nel 1916. Ne fanno parte:
 Busekow, pubblicato separatamente nel 1914
 Napoleon, pubblicato separatamente nel 1915
 Schuhlin, pubblicato separatamente nel 1916
 Tre racconti – raccolta di racconti di Piero Chiara pubblicata nel 1989